Colne kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Colne, stad i Lancashire, England, 
 Colne, Cambridgeshire, England, 
 River Colne – förgreningssida